Penge, vágóeszközök alkatrésze

Média 
 Penge, a Marvel Comics képregényhőse
 Penge, Stephen Norrington filmtrilógiája Wesley Snipes főszereplésével
 Penge, a trilógia első része
 Penge 2., a trilógia második része
 Penge – Szentháromság, a trilógia harmadik része
 Blade: The Series, televíziós sorozat
 Penge, animesorozat